Могилянський

 Могилянський Михайло Михайлович (1873–1942) — український літературний критик і публіцист, літературознавець, науковий співробітник ВУАН і керівник Комісії для складання біографічного словника.
 Могилянський Микола Кирилович (1877–1966) — радянський вчений в галузі виноробства.
 Могилянський Микола Михайлович (1871–1933) — український громадський і державний діяч, український дипломат, етнограф і археограф, професор-антрополог.
 Могилянський Олексій Васильович (1704–1770) — релігійний діяч, митрополит Київський, Галицький і всієї Малої Росії (1757—1770).
 Могилянська Лідія Михайлівна (1899–1937)  — українська поетеса.
 Могилянський Дмитро Михайлович (1901—1938)  — український письменник.
Українські прізвища